Бейкан Шимшек (; 1 января 1995, Айдын) — турецкий футболист, полузащитник клуба «Фенербахче» и юношеской сборной Турции, выступающий за «Османлыспор».

Клубная карьера

Ранние годы 
Выпускник футбольной академии «Фенербахче», в главной команде дебютировал 23 января 2013 года в Кубке Турции против «Бурсаспора» (3:0). Заменив Мирослава Стоха на 86-й минуте, забил свой первый гол за команду. Через месяц сыграл свой второй матч, опять же в Кубке Турции, против «Трабзонспора», заменив Джанера Эркина на 62-й минуте. 7 апреля 2013 года дебютировал в Суперлиге против «Ордуспора», он заменил камерунского нападающего Пьера Вебо на 85-й минуте.

Достижения 
 Чемпион Турции: 2013/14

Примечания

Ссылки 
 Официальная сайт игрока
 Профиль игрока на UEFA.com 
 Профиль футболиста на fenerbahce.org 
 
 

Футболисты Турции
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Карабюкспор»
Игроки ФК «Адана Демирспор»
Игроки ФК «Сивасспор»
Игроки ФК «Алтынорду»
Игроки ФК «Сакарьяспор»
Игроки ФК «Османлыспор»